Пётр Михайлович Калинин: Калинин, Пётр Михайлович (1904 — ?) — полный кавалер ордена Славы, лишён всех званий и наград.
 Калинин, Пётр Михайлович (род. 1956) — советский и белорусский каратист и тренер по каратэ.